Нагрудник — елемент обладунку.
 Нагрудник — частина збруї, яка накладається на груди коневі.
 Нагрудник — фартух або частина фартуха, яка надягається на груди для захисту їх від чого-небудь.

Див. також 
 Сталевий нагрудник
 Строфіум
 Слинявчик
 Реїміро
 Пектораль
 Манишка